Аполлон в античной скульптуре имеет достаточно развитую иконографию.

В список включены как изображения бога Аполлона, так и знаменитые статуи, которые получили прозвание «Аполлон», но не являются его статуями (либо атрибуция была отведена).

Иконография 
Исследователь иконографии XIX века Иоганн Георг Гекк пишет, что статуи Аполлона можно разделить на 4 типа:

 Аполлон Каллиник («добрый победитель») — отворачивающийся прочь в гневе, ещё не вполне остывший после поединка с противником, часто змеем Пифоном (пример — Аполлон Бельведерский).
 Аполлон, отдыхающий после битвы, с правой рукой над головой, с пустым колчаном (пример — Аполлон Ликийский Праксителя).
 Аполлон Кифаред — играющий на музыкальном инструменте.
 Пифийский Агонист («участник Пифийских соревнований»)  — роскошно одетый в пифийскую столу.

 Список статуй 

 Библиография 
 Jon Solomon. Apollo: Origins and Influence.'' University of Arizona Press, 1994

Примечания 

Скульптура Древней Греции
списки скульптур
Скульптура Древнего Рима